Die Liste der römischen Stadtpräfekten beinhaltet die Personen, die das – meist senatorische – Amt des Praefectus urbi bekleideten. In der römischen Republik hatte dieser die Aufgabe, die Stadt Rom während der Abwesenheit der Konsuln zu verwalten; größere Bedeutung erlangte er jedoch nicht. Zur Verbesserung der Organisationsstrukturen Roms belebte Kaiser Augustus das Amt wieder, dessen Träger über die Dauer des Prinzipats weitreichende Befugnisse besonders auf dem Gebiet der Rechtsprechung hatten. In der Spätantike stand der praefectus urbi an der zweiten Stelle der Viri illustres und wurde aufgrund seiner Verwurzelung im Senatorenstand nicht selten zu einem Fürsprecher des Heidentums. Bis zum Jahr 353 ist eine Liste der Stadtpräfekten im Chronograph von 354 erhalten; das Amt selbst bestand jedoch noch bis weit ins Mittelalter hinein, bis es zu einem bloßen Titel verkam und mit dem Aussterben der Herren von Vico 1435 verschwand.

Römische Republik (509–45 v. Chr.)

Römische Kaiserzeit (36 v. Chr.–284 n. Chr.)

Die Stadtpräfekten bis 472

Weblinks 
 Liste der Stadtpräfekten von 254 bis 354 nach dem Chronographen von 354

Literatur 
 T. Robert S. Broughton: The magistrates of the Roman Republic. Vol. 1: 509 B.C.–100 B.C.; Vol. 2: 99 B.C.–31 B.C. Published by the American Philological Association, New York 1951/52 (zur Römischen Republik).
 Katharina Wojciech: Die Stadtpräfektur im Prinzipat (= Antiquitas. Reihe 1, Band 57). Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2010, ISBN 978-3-7749-3690-4 (zugleich Dissertation, Universität Köln 2008; zur Kaiserzeit bis zum Jahr 289).
 André Chastagnol: Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire (= Études prosopographiques. Band 2). Nouvelles Editions Latines, Paris 1962.

Anmerkungen 

Romische Stadtprafekten